

Cinema 
 The Spirit of '76 – film del 1908 diretto da Francis Boggs
 The Spirit of '76 – film del 1917 diretto da Frank Montgomery
 I visitatori del sabato sera (The Spirit of '76) – film del 1990 diretto da Lucas Reiner

Pittura 
 The Spirit of '76 – dipinto di Archibald Willard del 1875 circa

Pagine correlate 
 Spirit of '76